L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Ostrava se déroule du 3 au , sur dur en intérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
Néant.

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Tchèque Barbora Krejčíková remporte son  WTA, son  de la saison, une semaine après Tallinn, en dominant en finale la Polonaise Iga Świątek.

La paire Américaine Caty McNally / Alycia Parks remporte le double.

Primes et points 

Source :

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022 de la WTA
 Tournoi de tennis d'Ostrava

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Ostrava
Sport en Tchéquie en 2022
Tennis en octobre 2022